Overleaf — онлайн-редактор LaTeX.

История 
Был основан в 2012 году под названием WriteLaTeX. В 2018 году владельцем редактора был приобретён ShareLaTeX, из-за чего Overleaf был заменён на новый редактор, смешивающий старый Overleaf и ShareLaTeX.

Функциональность 
Позволяет нескольким пользователям редактировать один и тот же документ одновременно и просматривать изменения друг друга в режиме реального времени. Программа поддерживает практически все функции LaTeX, включая вставку изображений с помощью окружения tikz, библиографию формата BiBTeX, уравнения и многое другое. Файлы LaTeX хранятся на сервере Overleaf. Эти файлы могут быть загружены на локальный компьютер при необходимости. Документ также можно конвертировать в PDF-файл для печати.

Особенности веб-редактора 
Сайт следует модели Freemium. Таким образом, бесплатные учётные записи и экземпляры, использующие версию Overleaf с открытым исходным кодом, включают следующие функции:
 частные или публичные проекты;
 совместная работа в режиме реального времени;
 проверка орфографии;
 компиляция PDF в один клик.

Платные аккаунты отличаются от бесплатных аккаунтов тем, что они предлагают:
 отслеживание изменений;
 синхронизация Dropbox;
 GitHub-синхронизацию.

Техническая архитектура 
Программа Overleaf использует Node.js. Она написана на CoffeeScript, использует систему баз данных MongoDB, в дополнение к Redis.

Ссылки 

Редакторы TeX